John Glover (acteur) , een Amerikaans acteur
John Wayne Glover, een Amerikaans seriemoordenaar